Lehmgrube bezeichnet:
 eine Tagebaugrube zum Abbau von Lehm, siehe Lehmkuhle

Orte:
 Lehmgrube (Kettershausen), eine amerikanische Militärstellung nahe Kettershausen in Bayern
 die Lehmgrubensiedlung, eine Siedlung im Würzburger Stadtteil Heidingsfeld

 Lehmgrube (Gemeinde Unterstinkenbrunn), Ortsteil von Unterstinkenbrunn, Bezirk Mistelbach, Niederösterreich

Siehe auch:
 Tongrube